Wenshan – prefektura autonomiczna w Chinach, w prowincji Junnan
 Wenshan – powiat w Chinach, w prowincji Junnan, w prefekturze autonomicznej Wenshan
 Wenshan – dzielnica Tajpej, na Tajwanie